Haumeni (Bikomi Utara)
 Haumeni (Nunkolo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing